Собесе́нки () — наименование населённых пунктов в Польше.

 Собесенки — село в Калишском повяте Великопольского воеводства;
 Собесенки — село в Краковском повяте Малопольского воеводства;